Cicardini ist der Familienname folgender Personen:
 Cesare Cicardini (* 1969), italienischer Regisseur
 Maglio Cicardini (* 1958), chilenischer Unternehmer und Politiker